Соревнования по стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 9 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях принимали участие 40 спортсменок из 30 стран.

Олимпийская чемпионка 2012 года в данной дисциплине кореянка Ким Джан Ми в Рио заняла только 9-е место в квалификации, не пройдя в финальный раунд.

Золото выиграла обладательница бронзовой медали в стрельбе из пневматического пистолета гречанка Анна Коракаки.

Призёры

Формат 
Упражнение разделено на две части. Первая часть упражнения (30 зачётных выстрелов) выполняется по неподвижной мишени. Разрешено 5 пробных выстрелов. Вторая (30 зачётных выстрелов) выполняется по появляющейся мишени. Разрешено 5 пробных выстрелов.

Стрельба ведется сериями по 5 выстрелов в одну мишень. В первой половине каждая серия выполняется за 5 мин; во второй половине в каждой серии мишень появляется 5 раз на 3 секунды, в течение которых стрелок производит один выстрел (паузы между появлениями мишени — 7 секунд). Сначала все участники выполняют первую половину упражнения, а затем вторую.

Полуфинал: одна пробная серия пять выстрелов и пять финальных серий по пять выстрелов. Время на выстрел — 3 секунды. Стрелок зарабатывает 1 балл, если попадает 10,3 и выше. После пяти серий четверо спортсменов, набравших наименьшее количество баллов, выбывают. Первые двое, набравшие наибольшее количество баллов, попадают в медаль-матч за первое-второе место. Вторые — за третье-четвертое. В случае, если спортсмены набрали одинаковое количество баллов, за выход в финал спортсмены перестреливаются за выявление сильнейшего.

Во время выполнение медаль-матча стрелки должны набрать 7 баллов. Стрелок, набравший больше баллов в каждой серии из пяти выстрелов, зарабатывает 2 очка. Наименьшее — 0 очков. В случае равенства — 1 очко. Равенства определяются результатом перестрелок.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация

Полуфинал

Финалы

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)